Андре Асиман (род. 2 января 1951, Александрия, Египет) — американский писатель, наиболее известный благодаря роману «Назови меня своим именем» (2007).

Биография 
Андре Асиман родился в Александрии, старинном (основан Александром Македонским) портовом городе на севере Египта, в богатой сефардской семье владельца трикотажной фабрики Анри Асимана и его жены Регины. Предки Асимана жили в Египте с 1905 года. Несмотря на богатство, семья не имела египетского гражданства. Среда, в которой рос Андре Асиман, была весьма мультикультурной. Одна часть его предков, евреев-сефардов, прибыла в Египет из Италии, другая часть — из Турции. При этом общались дома у будущего писателя в основном по-французски, но также использовали греческий, итальянский, арабский и ладино. Плюс ко всему этому Андре Асиман ходил в британский лицей.

Однако благополучная жизнь продлилась недолго. В 1956-57 годах большая часть евреев была изгнана из Египта президентом Гамаль Абдель Насером. Семья Асиманов избежала этой участи, однако из-за постоянного роста поддерживаемой государством антисемитской истерии, связанной с напряженными отношениями Египта и Израиля, была вынуждена покинуть страну восемь лет спустя (в 1965-м).

Отцу Асимана удалось купить для своей семьи итальянское гражданство, после чего семья переехала в Рим, тогда как отец, Анри Асиман, поселился в Париже. В 1968 году семья Асиманов перебралась в Нью-Йорк.

В Америке Андре Асиман получил степень бакалавра английского языка и литературы в колледже Леман в Бронксе, Нью-Йорк, а затем степень магистра и PhD по литературе в Гарварде.

После этого Асиман преподавал литературное творчество в Нью-Йоркском университете, французскую литературу в Принстоне и Бард-колледже. В настоящее время Асиман преподает в аспирантуре Городского университета Нью-Йорка историю теории литературы и ведёт спецкурс по Марселю Прусту.

Фелло .

Литературное творчество 
В 1995 году Андре Асиман опубликовал автобиографический роман «Из Египта», который получил восторженные отзывы американской критики. Ведущий литературный критик США Митико Какатуни в газете «Нью-Йорк Таймс» сравнила его с произведениями Ларри Даррелла, Габриэля Гарсия Маркеса и Антона Павловича Чехова. За это произведение Асиман в том же году получил литературную . Затем он опубликовал две нон-фикшн книги (одну из которых — о Прусте), несколько коротких рассказов и эссе.

А в 2007 году, спустя 12 лет после первого успеха, был издан роман «Назови меня своим именем». За него Асиману была вручена , c 1989 года отмечающая лучшие литературные произведения ЛГБТ-тематики. Спустя десять лет этот роман, посвящённый взрослению эрудированного, но неопытного подростка из интеллигентной еврейской семьи на вилле в Италии, был экранизирован режиссёром Лукой Гуаданьино с Тимоти Шаламе и Арми Хаммером в главных ролях. Фильм быстро приобрел культовый статус и получил ряд престижных наград, в том числе две — Премию «Оскар» и Премию BAFTA получил Джеймс Айвори за лучший адаптированный сценарий, то есть за адаптацию оригинального произведения Асимана (авторам оригинальных произведений, если они не являются одновременно и сценаристами, «Оскар» не вручается).

Личная жизнь 
Андре Асиман женат, у него трое детей.

Произведения

Книги 
 «Из Египта» (мемуары) (1995)
 «False papers: essays on exile and memory» (2000)
 «The Proust Project» (2004)
 «Назови меня своим именем» (2007)
 «Eight White Nights» (2010)
 «Alibis: Essays on Elsewhere» (2011)
 «Harvard Square» (2013)
 «Enigma Variations: A Novel» (2017)
 «Найди меня» (2019)

Короткие рассказы

Ссылки 
 Интервью с Андре Асиманом на сайте bookslut.com (англ.)
 
 
 Профиль Андре Асимана на сайте The Whiting Foundation.

Примечания 

Писатели США XX века
Писатели США XXI века
Иммигрировавшие в США из Египта
Выпускники Леманского колледжа
Преподаватели Городского университета Нью-Йорка
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Преподаватели Высшей школы и Университетского центра Городского университета Нью-Йорка
Преподаватели Уэслианского университета
Лауреаты премии «Лямбда»